Elisabeth Christine ist der Name folgender Personen: